Assim Caminha a Humanidade (álbum)
Assim Caminha a Humanidade?
Assim Caminha a Humanidade (filme)